Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1969 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Lausanne, en Suisse.

L'équipe d'Espagne remporte pour la cinquième fois le titre européen de rink hockey et met un terme à la série de victoires du Portugal lors des cinq dernières éditions.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Résultats

1969
Rink hockey
Rink hockey, 1969
Sport en Suisse en 1969
Sport en mai 1969
Rink hockey en 1969